Zagortsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Загорци) :
Zagortsi, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Zagortsi, village bulgare de l'obchtina de Krouchari, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Zagortsi, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven ;
en macédonien (le nom étant écrit Загорци) :
Zagortsi, village macédonien de la municipalité de Kontché.